Чемпионат Кипра по футболу 1990/91 — 53-й чемпионат Кипра по футболу. В чемпионате приняли участие 14 команд. Победителем турнира стал клуб «Аполлон» из Лимасола.

Турнирная таблица

См. также 
Чемпионат Кипра по футболу

Ссылки 
 Кипр — Турнирные таблицы (RSSSF)

1990/1991
Кипр
Кипр
Спорт на Кипре в 1990 году
Спорт на Кипре в 1991 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1990/1991